Bosinski ist der Familienname folgender Personen:

 
 Hartmut A. G. Bosinski, deutscher Sexualmediziner und Hochschullehrer